Lyckantropen Themes — саундтрек к шведскому короткометражному фильму , написанный норвежской группой Ulver, вышедший в 2002 году. Для саундтрека характерно электронное звучание, в целом типичное для работ группы 2000-х годов и меланхоличная атмосфера, в полной мере проявившаяся в более поздних альбомах группы. Композиции инструментальные (без вокала).

Саундтрек был номинирован на премию  в 2002 году.

Список композиций

Участники записи 
Ulver
 Trickster G. Rex
 Tore Ylwizaker
 Jørn H. Sværen

Примечания 

Альбомы Ulver